Етозаври (Aetosauria) — група крокодилоподібних плазунів-архозаврів, що існувала у тріасі. Скам'янілості етозаврів були знайдені в Європі, в Північній і Південній Америці, хоча вони, можливо, були поширення в усьому світі. Найчастіше знаходять кісткові жучки або пластинки, які складали броню.

Опис 
Назва етозавр перекладається як «Орел Ящір», і я посиланням на те, що їхній череп дещо схожий на пташиний. Вони мали довге та вузьке тіло, схоже на тіло крокодила, завдовжки до 3 метрів. Вкрите тіло було важкою бронею із шкірних пластинок та кісткових жучків, деякі види мали довгі рогові шипи по боках тіла. Голова біла вузькою і закінчувалась тупою лопатеподібною мордою та листоподібними зубами, що призначені для споживання листя або викопування коріння. Є дані, що етозаври мали велике округле черево, призначене для перетравлення грубої рослинної їжі.

Спосіб життя 
Жили етозаври у вологому кліматі суперматерика Пангея. Вони були рослинноїдними. Етозаври були малорухливими та захищались від ворогів своєю товстою бронею та довгими шипами.

Таксономія

Класифікація 
Ряд містить одну родину Stagonolepididae, що поділяється на три підродини:
 Stagonolepididae
 «Aetosaurinae»
 Desmatosuchinae
 Typothoracisinae

Роди

Філогенія 
Кладограма за Parker et al. (2008):

Кладограма за Julia B. Desojo, Martin D. Ezcurra and Edio E. Kischlat (2012).

Посилання 
 Archosauromorpha: Suchia (Aetosauridae) — Palaeos.com
 Aetosauria Translation and Pronunciation Guide — Ben Creisler
 Introduction to the Aetosauria  — University of California Museum of Paleontology

Викопні плазуни
Фауна тріасового періоду